Чорна діра — астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що жодні, навіть найшвидші часточки, не можуть покинути його поверхню, навіть світло.
 Чорна діра (фільм, 1979) () — фантастичний американський фільм 1979 року.
 Чорна діра (фільм, 2000) ( — «Цілковита пітьма») — фантастичний американський фільм 2000 року.
 Чорна діра (фільм, 2006) () — фантастичний американський фільм 2006 року.
 Чорна діра (комікс) — серія коміксів з 12 випусків 1995—2005 років.
 Чорні діри () — короткометражний мультфільм 2017 року.